Jurgens ist der Familienname folgender Personen:

 Arvīds Jurgens (1905–1955), lettischer Fußballspieler
 Dan Jurgens (* 1959), amerikanischer Comicautor
 Dick Jurgens (1910–1995), amerikanischer Swingband-Leader 
 Herman Jurgens (1884–1964), niederländischer Fußballspieler
 Wouter Jurgens (* 1971), niederländischer Diplomat

Siehe auch:
 Jürgens